Balari peut faire référence à :
 Bàlari, une antique population de Sardaigne,
 Lari ou Balari, un groupe ethnolinguistique de la République du Congo.